Potsch ist der Familienname von:

 Otto Potsch (1938–2022), österreichischer Künstler
 Rudolf Potsch (* 1937), ehemaliger tschechischer Sportler (Eishockeyspieler)

Siehe auch:
 Pötsch